Поняття Американець () може відноситися до широкого кола значень пов'язаних з частиною світу Америка, континентами Північна Америка, Південна Америка, та країнами, що знаходяться на них.

Найчастіше під словом американець розуміється громадянин країни Сполучені Штати Америки (див. Американці США).

Організації 
 American Recordings — лейбл звукозапису.
 American Airlines — американська авіакомпанія.
 American University — університет.

Персоналії 
 American McGee — геймдизайнер.

Культура 

 «Американець» (1916) — американський пригодницька комедійна мелодрама.
 «Американець» (2010) — американський кримінальний трилер Антона Корбейна.

Інше 
 Американець США — громадянин (або мешканець) Сполучених Штатів Америки (див. Громадянство США).
 Афроамериканець — громадянин чи мешканць США, предками якого були представники чорношкірих народів Африканського континенту.
 Латиноамериканці — населення країн Латинської Америки.
 Білі американці — представники білої раси (європеоїди).

Див. також 
 Американка ()